Oxyloma verrilli är en snäckart som först beskrevs av Bland 1865.  Oxyloma verrilli ingår i släktet Oxyloma och familjen bärnstenssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bärnstenssnäckor
verrilli